San Zaccaria – frazione di Ravenna
 San Zaccaria – penultimo dei Profeti minori d'Israele
 San Zaccaria – padre di Giovanni Battista
 San Zaccaria (?-106) – vescovo e martire a Vienne
 San Zaccaria – martire a Nicomedia
 San Zaccaria – papa dal 741 al 752
 San Zaccaria del Mercurion – eremita
 Zaccaria di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme
 Zaccaria di Gerusalemme – vescovo di Gerusalemme meglio noto come Zaccheo
 Chiesa di San Zaccaria – chiesa di Venezia
 Chiesa di San Zaccaria – chiesa di Codevigo
 Pieve di San Zaccaria – chiesa di Rocca Susella in provincia di Pavia